Botoš (srp.: Ботош, rumunjski: Boka, njemački: Botosch) je naselje u Banatu u Vojvodini u sastavu općine Zrenjanin.

Stanovništvo
U naselju Botoš živi 2.148 stanovnika, od toga 1.698 punoljetna stanovnika, prosječna starost stanovništva iznosi 40,9 godina (38,4 kod muškaraca i 43,5 kod žena). U naselju ima 750 domaćinstava, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 2,86.

Izvor

Vanjske poveznice 

 Karte, položaj i vremenska prognoza

Naselja u Vojvodini
Banat
Općina Zrenjanin